Christina Groth, conosciuta anche come Stina Stina (1970) – cantante danese
Gary Groth (1954) – editore statunitense
Jarmila Groth, cognome coniugale di Jarmila Gajdošová, poi Jarmila Wolfe (1987) – ex tennista slovacca naturalizzata australiana
Klaus Groth (1819-1899) – scrittore tedesco
Nikolaj Groth (1994) – attore e modello danese
Paul Heinrich von Groth (1843-1927) – mineralogista tedesco
Samuel Groth (1987) – ex tennista australiano
Sylvester Groth (1958) – attore tedesco